Newsies (film), film américain de 1992 réalisé par Kenny Ortega
 Newsies (comédie musicale), comédie musicale américaine de 2011 adaptée du film